Серебро̀тита́н — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид серебра и титана с формулой AgTi, кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Серебротитан образует кристаллы , структура типа титанмеди в гамма-фазе -CuTi.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1020 °C и имеет область гомогенности 48÷50 ат.% серебра.

Примечания